Der RTS-Index (, RTSI) ist einer von zwei Aktienindizes der russischen Börse (MICEX-RTS) und umfasst bis zu 50 der größten börsennotierten Unternehmen in Russland. Eingeführt wurde der Index am 1. September 1995. Der RTS-Index gilt als Benchmark für den russischen Wertpapierhandel.

Berechnung 
Technisch gesehen ist der RTS-Index ein Kursindex, der nach der Marktkapitalisierung (auf Streubesitz-Basis) gewichtet wird. Dividendenzahlungen und Kapitalmaßnahmen wie Aktiensplits haben keinen Einfluss auf den Index. Die Indexberechnung erfolgt in US-Dollar, ausgehend von einem Anfangsniveau von 100 Indexpunkten datiert auf den 1. September 1995. Die Berechnung wird während der Handelszeit von 10:30 Uhr bis 18:00 Uhr Ortszeit (8:30 Uhr bis 16:00 Uhr MEZ) jede Sekunde aktualisiert.

Die Zusammensetzung wird von der Moskauer Börse RTS alle drei Monate überprüft. Um Klumpenbildung einzelner Unternehmen zu vermeiden, wurde eine Obergrenze von 15 Prozent der Indexgewichtung je Unternehmen eingeführt. Da gerade der Energiebereich in Russland großes Wachstum erfahren hat, sind dennoch über 50 Prozent des Indexes durch Energiegesellschaften geprägt. Allen voran die Unternehmen Gazprom und Lukoil. Mit Abstand folgen die Finanzbranche und die Metallindustrie. Trotzdem stellt der RTS-Index im Vergleich zu anderen russischen Indizes wie dem RTX oder RDX aufgrund seiner Breite ein viel diversifizierteres Kursbarometer dar.

Geschichte

20. Jahrhundert 

Der RTS-Index startete am 1. September 1995 mit 100,00 Punkten. Am 7. Juli 1997 überwand er mit einem Schlussstand von 504,55 Punkten zum ersten Mal die 500-Punkte-Marke. Bis zum 6. Oktober 1997 stieg der russische Leitindex auf 571,66 Punkte. Seit September 1995 beträgt der Gewinn 471,7 Prozent.

Im Verlauf der Russlandkrise kam es zu einem massiven Kapitalabfluss, der eine Wirtschaftskrise im Land auslöste. Erste Anzeichen für eine wirtschaftliche Krise hatte es bereits im Gefolge der Turbulenzen der Asienkrise im Herbst 1997 gegeben. Durch die Krise waren die Anleger in Russland nervös geworden und zogen ihr Geld ab. Dadurch geriet die Währung, der russische Rubel, unter Druck. Zeitgleich hatte die russische Regierung einen hohen Bedarf für kurzfristige Kredite, um Lücken im Haushalt zu schließen.

Im Zuge der Krise erlitt der RTS-Index den stärksten Einbruch seiner Geschichte. Am 28. Oktober 1997 schloss der RTSI unter der Grenze von 400 Punkten und am 23. Januar 1998 unter der Marke von 300 Punkten. Am 18. August 1998 fiel mit einem Schlussstand von 99,58 Punkten auch die Grenze von 100 Punkten. Bis zum 5. Oktober 1998 sank der Index auf ein Allzeittief von 38,53 Punkten. Der Verlust seit Oktober 1997 beträgt 93,3 Prozent.

Die russische Wirtschaft erholte sich vom Produktionseinbruch im Zuge der Finanzkrise des Jahres 1998 rasch. Der Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um rund fünf Prozent wurde schon 1999 aufgeholt. Von 1999 bis 2005 wuchs die gesamtwirtschaftliche Produktion pro Jahr um durchschnittlich rund 6,5 Prozent. Die 1998 eingetretene deutliche Abwertung des Rubels verschaffte der russischen Wirtschaft Auftrieb. Ab Mitte 1999 gaben dann die kräftig steigenden Preise für die russischen Energieexporte der Wirtschaft einen weiteren Wachstumsschub.

21. Jahrhundert 
Zwischen 1998 und 2008 erlebte der russische Leitindex den größten Anstieg seiner Geschichte. Am 30. September 2005 schloss der RTSI mit 1.007,76 Punkten erstmals über der Grenze von 1.000 Punkten und am 13. April 2007 mit 2.001,59 Punkten über der Marke von 2.000 Punkten. Am 19. Mai 2008 markierte der Index mit einem Schlussstand von 2.487,92 Punkten ein Allzeithoch. Der Gewinn seit dem Allzeittief am 5. Oktober 1998 beträgt 6.357,1 Prozent.

Im Verlauf der internationalen Finanzkrise begann der RTS-Index wieder zu sinken. Ab dem 3. Quartal 2008 wirkte sich die Krise zunehmend auf die Realwirtschaft aus. In Folge brachen die Aktienkurse weltweit ein. Am 25. Juli 2008 schloss der Index unter der Grenze von 2.000 Punkten und am 6. Oktober 2008 unter der Marke von 1.000 Punkten. Am 23. Januar 2009 beendete der RTSI den Handel auf einem Tiefststand von 498,20 Punkten. Der Rückgang seit dem Allzeithoch vom 19. Mai 2008 beträgt 80,0 Prozent. Der 23. Januar 2009 markiert den Wendepunkt der Talfahrt. Ab Anfang 2009 war der Index wieder auf dem Weg nach oben. Bis zum 8. April 2011 stieg er um 326,5 Prozent auf einen Schlussstand von 2.123,56 Punkten.

Die Abschwächung der globalen Konjunktur und die Verschärfung der Eurokrise führten zu einem Kurseinbruch des russischen Leitindex. Am 5. Oktober 2011 beendete der RTS-Index den Handel bei 1.217,21 Punkten. Der Verlust seit dem Höchststand am 8. April 2011 beträgt 42,7 Prozent. Die Ankündigung neuer Anleihekaufprogramme der Europäischen Zentralbank und der US-Notenbank in grundsätzlich unbegrenztem Umfang führte zu einer Erholung der Kurse am Aktienmarkt. Die monetären Impulse spielten eine größere Rolle bei der Kursbildung, als die weltweite Wirtschaftsabkühlung und die Lage der Unternehmen. Am 8. Januar 2013 schloss der Index bei 1.576,10 Punkten und damit um 29,5 Prozent höher als am 5. Oktober 2011.

Höchststände 
Die Übersicht zeigt die Allzeithöchststände des RTS-Index.

Meilensteine 
Die Tabelle zeigt die Meilensteine des RTS-Index seit 1995.

Beste Tage 
Die Tabelle zeigt die besten Tage des RTS-Index seit 1995.

Schlechteste Tage 
Die Tabelle zeigt die schlechtesten Tage des RTS-Index seit 1995.

Jährliche Entwicklung 
Die Tabelle zeigt die jährliche Entwicklung des RTS-Index seit 1995.

Zusammensetzung 
Der RTS-Index bestand am 30. Dezember 2021 aus folgenden Unternehmen:

Weblinks 
 RTS Exchange, Beschreibung (englisch)
 Aktueller Kurs an der Moskauer Börse
 Index bei Bloomberg
 Index bei Yahoo

Einzelnachweise 

Aktienindex
Wirtschaft (Russland)